The Sunday Times steht für folgende Zeitungen:

 The Sunday Times (Vereinigtes Königreich)
 The Sunday Times (Südafrika)
 The Sunday Times (Australien)
 The Sunday Times (Indien)
 The Sunday Times (Ruanda)
 The Sunday Times (Singapur)
 The Sunday Times (Sri Lanka)

Für The Sunday Times Literary Awards siehe Alan Paton Award